Kronprinz peut désigner :
 le Kronprinz, le prince héritier dans l'Empire allemand, l'empire d'Autriche et l'Empire austro-hongrois (avant 1918) ;
 le dernier Kronprinz, Guillaume de Prusse ;
 le SMS Kronprinz, frégate allemande de 1867 ;
 le SMS Kronprinz, cuirassé allemand de 1914 ;
 le tunnel du Kronprinz, un abri souterrain servant de refuge aux troupes allemandes ;
 le pont du Kronprinz, pont sur la Spree à Berlin ;
 L'Hôtel Kronprinz, un monument architectural de Munich ;
 le Feste Kronprinz, un des forts de Metz.

 Kronpriz à Nampcel (Oise, Picardie).